Револю́ции — мн. ч. от революция.

 Революции 1848—1849 годов («Весна народов») — антифеодальные и национально-освободительные восстания в европейских странах.
 Революции 1989 года («Осень народов») — уничтожение просоветских коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе осенью 1989.

См. также 
 Революция (значения)
 Площадь Революции | Проспект Революции | Улица Революции | Переулок Революции | Шоссе Революции